El término Ismael Rodríguez, un nombre, puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Ismael Rodríguez, un cineasta mexicano;
 a Ismael Rodríguez, un futbolista mexicano.